Jan Steeman (radiopresentator)
 Jan Steeman (striptekenaar)